La Redonda – comune spagnolo
 La Redonda – pianura spagnola
 La Redonda – azienda vinicola messicana

Pagine correlate 
Redonda (disambigua)